Welzmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Welzmüller, deutsche Kinderdarstellerin
 Josef Welzmüller (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Welzmüller (* 1990), deutscher Fußballspieler